Polis Massa es una colonia ficticia del universo La guerra de las galaxias. Aparece en la película La venganza de los Sith, Episodio III de la saga. En el asteroide, Padmé Amidala dio a luz a Luke Skywalker y a Leia Organa. Padme perdió el deseo de vivir y murió, por lo que Leia fue adoptada por el senador Organa de Alderaan, mientras que Luke fue llevado a Tatooine por Obi-Wan y entregado a Owen Lars, hermanastro de Anakin Skywalker.

Polis Massa está alejada de las principales rutas comerciales y viajes intergalácticos. Está formada por un cinturón de asteroides.

Habitantes e historia originaria 

Los polis massanos son una raza alienígena extraña. Su altura media es de 1,40 metros. Son conocidos y respetados en toda la Galaxia por la fama de sus médicos. En un principio llegaron como arqueólogos para explorar la destrucción de lo que antes era un mundo, pero con el tiempo los polis massanos se adaptaron y acomodaron y pasados los siglos creyeron ser los descendientes de los habitantes originarios del destruido planeta.

La venganza de los Sith 

Los polis massanos eran amigos de los Jedi y acogieron al Maestro Yoda, el senador Bail Organa, a la herida Padmé Amidala y al Maestro Obi-Wan Kenobi durante un tiempo.

Fue aquí donde la senadora de Naboo, Padmé Amidala, murió al dar a luz a los mellizos Luke Skywalker y Leia Skywalker, a pesar de todos los esfuerzos de los cualificados polis massanos y de sus droides. También en la colonia el Maestro Kenobi recibió sus primeras lecciones del espíritu de Qui-Gon Jinn.

Darth Maul 

En su búsqueda de venganza tras Obi-Wan Darth Maul llega a Polis Massa fue una amenaza para los poliss massanos, quienes le tuvieron que revelar donde estaba Kenobi así que él abandono el planeta rápidamente para ir a Tatooine y después los poliss massanos vivieron en paz.

El Imperio Galáctico 

Un año después de que los polis massanos acogieran a los Jedi un Inquisidor imperial, que respondían directamente ante el Emperador y controlaban la Fuerza, llamado Malorum llegó buscando pistas acerca de Padmé y el destino de su vástago. Pero el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi llegó entonces para ocultar definitivamente todo dato del parto. Poco después Malorum moriría sin descubrir nada importante a manos del ex Jedi Ferus Olin en Naboo.

Los poliss massanos dieciséis años después, justo antes de la batalla de Yavin, sufrieron un brutal ataque cuando su colonia acogió a la Rebelión y a unos falsos planos de la Estrella de la Muerte que no eran sino un señuelo. El propio Darth Vader y su Legión 501 acabaron con los rebeldes y sojuzgaron a la población que tardaría en recuperarse.

Enlaces externos 
 Página de Polis Massa en la base de datos oficial (en inglés).

Lugares de Star Wars

en:List of Star Wars planets (O–Q)#Polis Massa
sv:Lista över platser i Star Wars#Polis Massa